Juan Osorio de Cepeda ( - 1647), escritor y poeta español del Siglo de Oro.

Biografía 
Caballero de Calatrava, Mercedes Agulló descubrió que estuvo casado con doña Petronila Osorio de Ayala, de cuyo matrimonio nació una hija de este mismo nombre en 1632. Murió en 1647 y fue enterrado en el Convento de Santo Tomás. Fue autor del Tesoro de Cristo y rescate del mundo. Sonetos morales (Madrid, 1645). Obtuvo el segundo premio de octavas reales de la Justa poética en honor a San Isidro, por delante de Juan Pérez de Montalbán y por detrás de Guillén de Castro. Quizá sea la misma persona que el Juan Suárez Osorio de Cepeda autor del Epicedio iuridico, dialéctico, político, y moral en que se dize la obligación que Su Magestad tiene de premiar los seruicios de Don Luis Fernández de Cordoua y Arce, Ventiquatro de la ciudad de Cordoua y sus antecessores y los de Doña Iuana de Arce y Cepeda su muger, cuya es la villa y mayorazgo del Carpio, impreso en 1631.

Poetas de España del siglo XVII
Escritores de España del siglo XVII